Никола́й Мака́ров:
 Макаров, Николай Акимович (1905—1973) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Макаров, Николай Андреевич (род. 1955) — российский историк.
 Макаров, Николай Артамонович (род. 1958) — советский трековый велогонщик.
 Макаров, Николай Валентинович (род. 1962) — российский дипломат.
 Макаров, Николай Викторович (род. 1982) — российский шашист, тренер.
 Макаров, Николай Витальевич (род. 1955) — советский и российский кинорежиссёр.
 Макаров, Николай Геннадьевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 
 
 Макаров, Николай Егорович (род. 1949) — российский военный, генерал армии, начальник Генштаба ВС России. Герой Российской Федерации.
 
 
 Макаров, Николай Павлович (1887—1980) — российский, украинский экономист-аграрник.
 Макаров, Николай Петрович (1810—1890) — российский лексикограф, гитарист.
 Макаров, Николай Фёдорович (1914—1988) — советский конструктор-оружейник, Герой Социалистического Труда.
 Макаров, Николай Яковлевич (1828—1892) — российский писатель.

 Николай Макаров — один из псевдонимов поэта Николая Макаровича Олейникова (1898—1937)